In der Liste der Orgeln in Niederösterreich werden sukzessive alle Orgeln in Niederösterreich erfasst.

Liste der Orgeln

Weblinks 

 Liste der ca. 1500 Orgeln in Niederösterreich, Österreichische Orgel Daten Bank von Karl Schütz
 Organ index: Niederösterreich

Einzelnachweise 

Niederosterreich
Kultur (Niederösterreich)
!Niederösterreich